Spojení písmen S a R může mít různé významy:

SR 
 Slovensko – zkratka pro Slovenskou republiku
 SR – kód ISO 3166-2 pro Surinam
 AL-SR – kód ISO 3166-2 pro okres Sarandë
 AZ-SR – kód ISO 3166-2 pro město Širvan
 BS-SR – bývalý kód ISO 3166-2 pro San Salvador and Rum Cay
 CS-SR (YU-SR) – bývalý kód ISO 3166-2 pro Srbsko v rámci Srbska a Černé Hory
 zkratka stanice metra Strašnická
 Sveriges Radio – švédský veřejnoprávní rozhlas

Sr 
 stroncium (z latinského Strontium) – chemický prvek

sr 
 značka steradiánu, jednotky prostorového úhlu
 srbština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

sr. 
 sr., starší, rozlišující zkratka pro starší osobu téhož jména, oproti jr. = junior

.sr 
 .sr – internetová doména nejvyššího řádu pro Surinam

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky